Juan de Fuca: esploratore greco del XVI secolo, che lavorò al servizio della Spagna;
stretto di Juan de Fuca: braccio di mare lungo la costa pacifica nordamericana;
placca di Juan de Fuca: placca tettonica nell'oceano Pacifico nordamericano;
dorsale di Juan de Fuca: dorsale oceanica nel Pacifico nordamericano.